18. etape af Tour de France 2020 var en 175 km lang  i Alperne, som blev kørt den 17. september 2020 med start i  og mål i . Rytterne skulle op af tre stigninger i kategori 1 og én udenfor kategori (Hors catégorie). Col des Glières som var udenfor kategori, havde på det sidste stykke op til toppen en strækning hvor underlaget er grus. Det var løbets mest stigende etape med i alt 5.166 højdemeter.

 fik dobbelttriumf, da deres to ryttere Michal Kwiatkowski og Richard Carapaz kørte over målstregen arm i arm. Kwiatkowski blev etapevinder, mens Carapaz samlede så mange point i bjergkonkurrencen, at han overtog den prikkede bjergtrøje. Knap to minutter senere kom Wout van Aert fra  ind på tredjepladsen, efterfulgt af løbets to førende ryttere.

For tredje gang i løbet blev Marc Hirschi fra  kåret til den mest angrebsivrige rytter. Det skete også på 9. og 12. etape.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  André Greipel () – stod af under etapen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielle hjemmeside 

18